Tokushima (ciutat)
 Tokushima Vortis, club de futbol japonès de la ciutat de Tokushima 
 Prefectura de Tokushima